Fuente de soda puede referirse a:

 Los dispensadores de refresco, populares en Estados Unidos entre 1940 y 1950.
 Las fuentes de soda, un tipo de restaurante popular en Chile.
 En Venezuela, un establecimiento de venta de comidas ligeras (sándwiches), helados y bebidas no alcohólicas.